Cécilia  ou  Cecilia ou Cecylia ou encore Sesilia, est un prénom féminin d'origine latine Caecillii et de la Rome antique d'une famille aristocratique Caecus.

Voir aussi le prénom Céciliane.

Il peut se référer à :
 Cécile de Rome (Sancta Caecilia) patronne de la musique, catholique.

Prénoms
 Cecilia (chanteuse)
 Cécilia Attias, femme célèbre & ex-épouse du Président de la République Française Nicolas Sarkozy.
 Cecilia Bartoli, chanteuse d'opéra.
 Cecilia Beaux (1855 – 1942) peintre américaine.
 Cecilia Bolocco, Miss Chili & Miss Univers 1987.
 Cécilia Cara, soprano.
 Cecilia Cheung, actrice chinoise.
 Cecilia Martinez, joueuse de tennis.
 Cecilia Nina Cavendish-Bentinck, Comtesse anglaise.
 Cécilia Rhode, Miss Suède 1978, sculpteur, première femme de Yannick Noah.
 Cecilia Roth, actrice d'argentine.
 Cecilia Vega, actrice porno française.
 Cecilia Yip, actrice chinoise.
 Cecilia Clare Bocard (1899-1994), compositrice et organiste américaine.

Fiction
 Cecilia, ou Mémoires d’une héritière, roman de Fanny Burney publié en 1782.
 Cecilia, film réalisé par Humberto Solás et sorti en 1982.
 Cecilia est l'une des sœurs Lisbon dans le roman Virgin Suicides publié en 1993.
 Cecilia Reyes est un personnage des X-Men Marvel Comics créé en 1997.

Autres
 Cécilia, un Chimpanzé, premier animal non-humain au monde à avoir été libérée par un tribunal.
Cecilia est une chanson de Simon and Garfunkel
 voir

Notes et source

Prénom féminin
Prénom latin